Верхо́вный Сове́т Мари́йской АССР  — высший орган государственной власти Марийской Автономной Советской Социалистической Республики в 1938—1994 годах.

Заменил Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Марийской АССР.

История 
1-я Конституция Марийской АССР (принята 21 июня 1937 года Чрезвычайным 11-м Съездом Советов республики):

«Статья 19: Высшим органом государственной власти Марийской Автономной Советской Социалистической Республики является Верховный Совет Марийской АССР».

26 июня 1938 года состоялись первые выборы депутатов Верховного Совета Марийской АССР первого созыва. 26 июля 1938 года начала работу первая сессия Верховного Совета Марийской АССР первого созыва. С этой даты ведётся отсчёт деятельности Верховного Совета Марийской АССР. За период с 26 июля 1938 года по 6 января 1994 года состоялось 12 созывов Верховного Совета Марийской АССР. Верховный Совет Марийской АССР 9-го созыва 27 мая 1978 года принял 2-ю Конституцию Марийской АССР. Конституция уполномочила высший орган государственной власти республики решать все вопросы, отнесённые к ведению Марийской АССР, в том числе: принятие Конституции Марийской АССР, внесение в неё изменений, принятие законов Марийской АССР; утверждение государственных планов экономического и социального развития Марийской АССР, государственного бюджета Марийской АССР и отчётов об их исполнении. К полномочиям Верховного Совета было отнесено образование Совета министров Марийской АССР, Комитета народного контроля Марийской АССР, а также осуществление контроля за деятельностью всех подотчётных Верховному Совету государственных органов.

В соответствии с Конституцией марийской АССР в период между сессиями Верховного Совета функции высшего органа государственной власти Марийской АССР осуществлял Президиум Верховного Совета Марийской АССР, подотчётный Верховному Совету во всей своей деятельности. Важным этапом в реформе политической системы явились выборы народных депутатов Верховного Совета Марийской АССР 12-го созыва в марте 1990 года. Впервые в избирательной практике было положено начало альтернативным выборам.

Председатели Верховного Совета Марийской АССР 
  — (26 июля 1938 — 1 апреля 1944)
  — (1 апреля 1944 — 23 апреля 1951)
  — (23 апреля 1951 — 31 марта 1955)
  — (31 марта 1955 — 7 февраля 1956)
  — (7 февраля 1956 — 18 марта 1959)
  — (18 марта 1959 — 31 марта 1967)
  — (31 марта 1967 — 14 апреля 1983)
  — (14 апреля 1983 — 21 марта 1985)
  — (21 марта 1985 — 26 апреля 1990)
  — (26 апреля 1990 — 21 августа 1990)
  — (22 августа 1990 — 24 декабря 1991)
  — (24 декабря 1991 — 26 января 1994)

Председатели Президиума Верховного Совета Марийской АССР 
  — (26 июля 1938 – 3 апреля 1944)
  — (3 апреля 1944 — 5 мая 1948)
   — (5 мая 1948 — 24 апреля 1951)
   — (24 апреля 1951 — 18 марта 1959)
   — (18 марта 1959 — 15 июля 1968)
   — (15 июля 1968 — 17 декабря 1979)
   — (17 декабря 1979 — 26 апреля 1990)

См.также 
 Государственное Собрание Республики Марий Эл

Примечания

Ссылки 
 Верховный Совет Марийской АССР, председатели Президиума // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Литература 
 
 
  

Верховные Советы автономных республик СССР
Марийская АССР